Bärenzunft steht für:

 Bärenzunft (Bermatingen)
 Zunft zu Hausgenossen (Basel) (auch Bärenzunft), Basler Herrenzunft